Saint-Léger (Luxemburg), een gemeente in de provincie Luxemburg
 Saint-Léger (Henegouwen), een deelgemeente van Steenput in Henegouwen

 Saint-Léger (Alpes-Maritimes)
 Saint-Léger (Charente)
 Saint-Léger (Charente-Maritime)
 Saint-Léger (Lot-et-Garonne)  
 Saint-Léger (Mayenne)
 Saint-Léger (Pas-de-Calais)
 Saint-Léger (Savoie)
 Saint-Léger (Seine-et-Marne)
ook:

Zie ook
Leodegarius of Sint Léger